Alberto Vázquez oder Alberto Vazquez ist der Name folgender Personen:
  
* Alberto Vázquez (Komponist), dominikanischer Komponist 
 Alberto Vazquez (Schauspieler, 1955) (auch Alberto Vázquez; * 1955), US-amerikanischer Schauspieler 
 Alberto Vázquez (Schauspieler, 1964) (* 1964), spanischer Schauspieler 
 Alberto Vázquez (Regisseur) (* 1980), spanischer Trickfilmregisseur und -autor 
 Alberto Vázquez-Figueroa (* 1936), spanischer Schriftsteller
 Alberto Vázquez Gurrola (* 1940), mexikanischer Schauspieler und Sänger